Kabaret může být:
 Kabaret v původním slova smyslu jako malá scéna se živým zábavným, humoristickým, hudebním nebo tanečním programem:
 Kabaret Le Chat noir – zaniklá scéna v Paříži (1885–1897)
 Kabaret Moulin Rouge - podnik v Paříži, pravděpodobně nejstarší dosud existující scéna na světě (od 1889)
 Kabaret U Fleků – obnovená (resp. nejstarší dosud existující) scéna v České republice
 Kabaret Červená sedma – zaniklý podnik v Praze (1909–1922)
 Kabaret Alhambra – zaniklá scéna v Praze (1913–cca 1990)
 Kabaret Rokoko – zaniklá scéna v Praze (cca 1915–1922)
 Kabaret Voltaire – zaniklá scéna v Curychu (1916)
 Kabaret Bum – zaniklá scéna v Praze (1920)
 Kabaret Tatra - scéna v Bratislavě (od 1930)
 Kabaret Crazy Horse – scéna v Paříži (od 1951)
 Kabaret Experiment – zaniklá scéna v Pardubicích (1959–1963)
 Darling Cabaret – scéna v Praze (od 2000)

 Divadelní představení, film nebo televizní pořad:
 Kabaret (muzikál) – divadelní muzikál, premiéra 20. 11. 1966 na Broadway v New Yorku
 Kabaret (film) – hudební drama inspirované zmíněným muzikálem, USA 1972
 Kabaret U zvonečku – zábavný pořad Československé televize (cca 1971–1975)
 Kabaret U dobré pohody – zábavný pořad Československé televize (1975–1980)
Malý televizní kabaret - zábavný pořad Československé televize pro děti (1977–1990)

 Ostatní:
 Kabaret (České Budějovice) – zaniklý nevěstinec v Českých Budějovicích (cca 1992–2019)